Arpino è l'unica frazione del comune di Casoria, nella città metropolitana di Napoli, in Campania.

Geografia fisica 
Si trova a sud del comune di Casoria, ai confini con i comuni di Volla e Napoli, in particolare la zona dell'Aeroporto di Capodichino e il quartiere Poggioreale. La frazione di Arpino è composta da diverse contrade, tra cui la contrada San Salvatore, anticamente conosciuta come San Salvadore delle Monache, che è uno dei villaggi che originariamente costituirono la vicina città di Afragola. Attualmente San Salvatore comprende una zona commerciale e una dismessa zona industriale.

Infrastrutture e trasporti

Strade 
Arpino è attraversata dalla strada statale 7 bis di Terra di Lavoro, la quale ricalca per lunghi tratti la più antica via Nazionale delle Puglie. È inoltre servita dalla circumvallazione esterna di Napoli.

Ferrovie 
Nella frazione di Arpino è presente la Stazione di Volla della Circumvesuviana. La stazione si trova appunto al confine con il comune di Volla ed è collegata alla linea Napoli-Nola-Baiano.

Voci correlate 
 Casoria

Frazioni di Casoria
Casoria